Escova
Combretum fruticosum
Centaurea - diversas espécies do gênero recebem o nome popular de "escovinha"
Escovinha (Disney) - parceiro do Bafo-de-Onça no mundo do crime

Desambiguação